Јован Марковић може бити:

 Јован Марковић (географ), српски географ
 Јован Марковић (сценариста), српски сценариста
 Јован Марковић (одбојкаш), српски одбојкаш
 Јован Марковић (фудбалер), румунски фудбалер

Види још 
 Марковић